TJ steht für
 Tablighi Jamaat, eine islamistische Organisation aus Pakistan
 TAPPI Journal, US-Papierzeitschrift
 Terajoule, 1 Billion Joule, Maßeinheit für Energie
 Tight Junction, schmale Bänder aus Membranproteinen, die Epithelzellen von Wirbeltieren umschließen
 Turbojugend, ein Fanclub der norwegischen Band Turbonegro
 Puerto Rico (ICAO-Code)
 Luftfahrzeuge aus Kamerun (Luftfahrzeugkennzeichen)
 Tadschikistan (ISO-3166-Ländercode)
 Tradewind Aviation (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Voss (Norwegen) (Kfz-Kennzeichen) in der Provinz Hordaland, Norwegen

T & J steht für:
 T & J Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

tj steht für:
 .tj, die Top-Level-Domain von Tadschikistan

Abkürzung